

Geografia
 Rione Traiano – rione del quartiere di Soccavo nella città di Napoli

Onomastica
 Traiano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Traiano, imperatore romano del II secolo
 Marco Ulpio Traiano – console nel 70 e padre dell'omonimo imperatore
 Traiano Decio – imperatore romano del III secolo
 Traiano – generale romano del IV secolo

Trasporti
 Stazione di Traiano – stazione della metropolitana Linea 5 di Napoli